Ayat puede hacer referencia a:
 Ayat (آيات), 'versos' o 'versículos' del Corán.
Ayat, banda libanesa de black metal.